Grândola – municipio portoghese del distretto di Setúbal
Grândola – freguesia portoghese del municipio omonimo
Grandola ed Uniti – comune italiano della provincia di Como